Селиханов — фамилия; имеет женскую форму Селиханова.
 Селиханов, Константин Владимирович (род. 1967) — белорусский скульптор, художник и график.
 Селиханов, Сергей Иванович (1917—1976) — белорусский советский скульптор, народный художник БССР.